Симоновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Симоновский сельсовет — в Угловском районе Алтайского края.
 Симоновский сельсовет — в Шимановском районе Амурской области.